Die 112. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften werden vom 20. bis 26. März 2023 in der japanischen Stadt Saitama stattfinden. Dies gab die Internationale Eislaufunion (ISU) im Oktober 2020 bekannt. Nach 2014 und 2019 werden 2023 die dritten Weltmeisterschaften in Saitama ausgetragen.

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung 2023
Weltmeisterschaften 2023
Sportveranstaltung in Saitama